Landtagswahlkreis 83 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Leer (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Osnabrück-West (2003)
 Landtagswahlkreis Osnabrück-Ost (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Osnabrück-Stadt (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Münster I – Steinfurt IV (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Steinfurt III (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Recklinghausen III (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Steinfurt I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Warendorf (1947 bis 1962)